Esistono più comuni francesi con questo nome

 Viviers – Ardèche
 Viviers – Mosella
 Viviers – Yonne